Ирландский сеттер — порода собак. Может означать:
 Ирландский красный сеттер — стандарт FCI № 120
 Ирландский красно-белый сеттер — стандарт FCI № 330